Антон Христиан Банг (; , Дённа, Хельгеланн — ) — норвежский государственный и политический деятель, историк церкви, теолог, педагог, доктор богословия, профессор (1885), священнослужитель, епископ Осло (1896—1912). Видный деятель Церкви Норвегии. Министр образования Норвегии (1893—1895)

Биография 
В 1862 г. Банг поступил в Университет в Христиании, который окончил в 1867 году кандидатом богословских наук, в 1878 получил степень доктора богословия. С 1880 года — преподаватель практического богословия. Профессор с 1885 года.

Член Консервативной партии Норвегии. Министр по делам культуры и церкви Норвегии (1893—1895) в кабинете премьер-министра Эмиля Станга (старшего). Член Государственного совета в 1895 году.

Епископ Осло (1896—1912). Как епископ поддерживал близкие связи с королевским домом, представлял несколько национальных норвежских миссий, в том числе, на открытии немецкой Редемптористской церкви в Иерусалиме 1898 году.

Автор нескольких крупных работ, в том числе, биографии проповедника, основателя хаугеанства Ханса Нильсена Хауге. Основной вклад сделал как историк церкви, внёс большой вклад в исследовании национальных религий.

Избранные труды 
 «Х. Н. Хауге и его время» (Христиания, 1879);
 «Церковь и римское государство до Константина» (1879),
 «Велуспа и Сивиллины оракулы» (1879);
 «Взгляд на историю норвежской церкви после реформации» (1883).
 «Норвежские колдовские формулы и магические рецепты» (1902)

Награды 
 Командор со звездой Ордена Святого Олафа (1895)

Примечания

Ссылки 
 
 Anton Christian Bang

Религиозные деятели Норвегии
Педагоги Норвегии
Историки церкви
Историки Норвегии
Доктора богословия
Министры образования Норвегии
Епископы Осло
Командоры ордена Святого Олафа
Министры по делам культуры и церкви Норвегии